Patriarchat von Äthiopien bezeichnet folgende Jurisdiktionen:
 Äthiopisch-Orthodoxe Tewahedo-Kirche, seit 1959 ein Patriarchat
 Lateinisches Patriarchat von Äthiopien, ein ehemaliges Patriarchat der römisch-katholischen Kirche